Сезон НБА 2007/2008 является 62 сезоном Национальной Баскетбольной Ассоциации. Он стартовал 30 октября 2007 года. Победителем чемпионата стал клуб «Бостон Селтикс».

Межсезонье

Регулярный сезон

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Плей-офф 2008

Сетка

Награды НБА 
 Самый ценный игрок: Коби Брайант, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года: Кевин Дюрант, Сиэтл Суперсоникс
 Оборонительный игрок года: Кевин Гарнетт, Бостон Селтикс
 Шестой игрок года: Эмануэль Жинобили, Сан-Антонио Спёрс
 Самый прогрессирующий игрок: Хедо Туркоглу, Орландо Мэджик
 Приз за спортивное поведение: Грант Хилл, Финикс Санз
 Тренер года: Байрон Скотт, Нью-Орлеан Хорнетс
 Сборная НБА:
 Ф Кевин Гарнетт — Бостон Селтикс
 Ф Леброн Джеймс — Кливленд Кавальерс
 Ц Дуайт Хауард — Орландо Мэджик
 З Коби Брайант — Лос-Анджелес Лэйкерс
 З Крис Пол — Нью-Орлеан Хорнетс

Примечания

Ссылки 
 2007-08 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2007/2008